Borodavko ist der Familienname folgender Personen:
 Irina Borodavko (* 1979), kasachische Wasserballspielerin
 Jevgēņijs Borodavko (* 1986), lettischer Judoka